Jetronic ist die Bezeichnung für verschiedene Saugrohreinspritzsysteme der Robert Bosch GmbH:
 D-Jetronic (1967)
 K-Jetronic (1973) (mit KE-Jetronic)
 L-Jetronic (1974) (mit LH-, LE- und LU-Jetronic)
 Mono-Jetronic
 Motronic (1979)
 Monomotronic

Einspritztechnik
Motorsteuerung
Bosch